Als Ardent-Klasse werden mehrere Schiffsklassen bezeichnet:

 eine Klasse von sieben Linienschiffen der britischen Royal Navy, siehe Ardent-Klasse (1764)
 eine Klasse von drei Torpedobootzerstörern der britischen Royal Navy, siehe Ardent-Klasse (1894)
 eine Klasse von vier Kanonenbooten der französischen Marine nationale, siehe Ardent-Klasse (1916)